Etel steht für:

 Etel, weiblicher Vorname
 eTel, ehemaliges Telekommunikationsunternehmen

Etel ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Etel, britischer Filmschauspieler

Étel steht für:
 Étel, Gemeinde im Département Morbihan, Bretagne, Frankreich
 Étel (Fluss), Fluss im Département Morbihan, Bretagne, Frankreich

Siehe auch:

 Ethel (Begriffsklärung)
 Ettel